37-й Каннский кинофестиваль 1984 года, проходивший с 11 по 23 мая в Каннах, Франция. Ален Делон опять не получил Каннского приза за роль алкоголика в фильме Бертрана Блие — «Наша история». Из-за чего устроил сцену публичного «извержения гнева».

Жюри

Основной конкурс 
Дирк Богард, киноактёр () — председатель
Франко Кристальди, кинопродюсер ()
Мишель Девиль, кинорежиссёр ()
Стэнли Донен, кинорежиссёр и продюсер ()
Иштван Дошаи, директор Hungarofilm ()
Арни Эстенес, журналист ()
Изабель Юппер, актриса ()
Эннио Морриконе, композитор ()
Хорхе Семпрун, писатель ()
Вадим Юсов, оператор ()

«Золотая камера» 
Мехмет Басутчу ()
Хосе Луис Гарнер ()
Бернард Юбард ()
Мишель Жулльен ()
Сэмюэл Лачиз, критик ()
Серж Леруа ()
Абб Вайллант ()

Фильмы в конкурсной программе

Особый взгляд 
 Кондоров не хоронят каждый день
 Путь к Брессону
 Север
 Руины
 Тартюф
 Человек цветов
 Поэт кино: Андрей Тарковский
 Где Парсифаль?
 Abel Gance et son Napoléon
 De grens
 Feroz
 Le jour S...
 Mária-nap
 Yeoin janhoksa moulleya moulleya

Фильмы вне конкурсной программы 
 Бит Стрит
 Бродвей Денни Роуз
 Выбери меня
 После репетиции
 Форт Саган
 Однажды в Америке

Короткометражные фильмы 
Ajtó
Bottom's Dream
Tchouma
Le Cheval de fer
Orpheus and Eurydice
Points
Ett Rum
Het Scheppen van een koe
Спектакль
Тип Топ

Награды 
Золотая пальмовая ветвь: Париж, Техас, режиссёр Вим Вендерс
Гран-при: Дневник для моих детей, режиссёр Марта Месарош
Приз за лучшую мужскую роль: Франсиско Рабаль и Альфредо Ланда — Святые невинные
Приз за лучшую женскую роль: Хелен Миррен — Дневник террориста
Приз за лучшую режиссуру: Бертран Тавернье — Воскресенье за городом
Приз за лучший сценарий: Тео Ангелопулос, Тонино Гуэрра и Танасис Вальтинос — Путешествие на Китеру
Приз за художественный вклад: Питер Бижу (кинематограф) — Другая страна
Технический гран-при: Элемент преступления, режиссёр Ларс фон Триер
Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм:
Железный конь, режиссёры Джеральд Фридман и Пьер Ливи
Чума, режиссёр Дмитрий Такайшвили
Золотая камера: Более странно, чем в раю, режиссёр Джим Джармуш
Перспективная Кино награда: Свобода, ночь, режиссёр Филипп Гаррель
Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ):
Воспоминания о тюрьме, режиссёр Нелсон Перейра дус Сантус
Париж, Техас, режиссёр Вим Вендерс
Путешествие на Китеру, режиссёр Тео Ангелопулос
Приз экуменического (христианского) жюри: Париж, Техас, режиссёр Вим Вендерс
Приз экуменического (христианского) жюри — особое упоминание: Святые невинные, режиссёр Марио Камус
Приз молодёжного жюри:
Приз молодёжного жюри (иностранное кино): Эпилог, режиссёр Гонсало Суарес
Приз молодёжного жюри (французское кино): Парень встречает девушку, режиссёр Леос Каракс

Ссылки 
 37-й Канский кинофестиваль 
 Каннский кинофестиваль 1984 года в Базе IMDB
 Каннский кинофестиваль 1984 года

Каннский кинофестиваль
Май 1984 года
1984 год во Франции
Кинофестивали 1984 года